Алексеј Николајевич (; Петерхоф, 12. август 1904 — Јекатеринбург, 17. јул 1918) био је најмлађе дете руског цара Николаја II и Александре Фјордовне. Како је био једино мушко дете, носио је титулу цесаревић () и велики кнез (). Заједно са родитељима и сестрама, убијен је у ноћи 17. јула 1918. од стране Бољшевика.

Када је имао само шест недеља живота, лекари су установили да мали Алексеј болује од хемофилије. То је болест која се преносила са мајке на сина. Када је био мали, царевић је имао две дадиље које су га пазиле да се не повреди током игре јер је био склон крварењу. Те кобне ноћи, када су убијени, тринаестогодишњи Алексеј је био толико болестан да није могао да хода, те га је отац, цар Николај носио у наручју до сигурне смрти.

Шал царевића Алексеја 

Син цара Николаја Романова Алексеј погубљен је са осталом децом Романових у дому Ипатијевих. Да би спречио овај гнусни чин, у помоћ је покушао да стигне адмирал Александар Васиљевич Колчак, али је било доцкан. Међу стварима које су пронађене на стратишту, видео је шал принца Алексеја.

То је био шал који су му штрикале његове четири сестре док је још царица мајка Александра Фјодоровна била трудна са њим. Колчак је препознао шал за који је малишан током детињства био дубоко везан, па га је послао у Лондон великој кнегињи, одатле је стигао у Аустралију, а са тог континента у цркву у Београд, где се и данас чува.

Породично стабло

Породица

Сестре

Референце

Спољашње везе 

 Tsarevich Alexei
 Шал царевића Алексеја („Вечерње новости”, 20. јул 2016)
 Фотографије принца Алексеја

Рођени 1904.
Умрли 1918.
Романови
Цесаревићи